OPK steht als Abkürzung für:
Grundlagen der orthodoxen Kultur ( / Osnowy prawoslawnoi kultury, wiss. Transliteration ; Abk. ОПК), ein Unterrichtsmodul des Faches Grundlagen der religiösen Kulturen und der säkularen Ethik in Russland  
Operative Personenkontrolle

Siehe auch:
 ÖPK, Ökumenisches Patriarchat von Konstantinopel

Abkürzung